Peace (pace in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Peace – fiume dell'Alberta (Canada)
 Peace (Dillingham) – fiume dell'Alaska (Stati Uniti d'America)
 Peace (Nome) – fiume dell'Alaska, affluente del fiume Koyuk (Stati Uniti d'America)
 Peace – fiume della Florida (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Peace – singolo di Sabrina Johnston del 1991
 Peace – remix dei Ti.Pi.Cal. del 1998
 Peace – album degli Eurythmics del 1999
 Peace – singolo dei Depeche Mode del 2009
 Peace – album dei Demon Hunter del 2019
 Peace – gruppo indie rock inglese

tr:Barış (anlam ayrımı)
vi:Hòa Bình (định hướng)